Geografia:
 Oakland, ciutat a Califòrnia a East Bay dins de la Badia de San Francisco.
 Oakland (Carolina del Sud)
 Oakland (Florida)
 Oakland (Maine)
 Oakland (Maryland)
 Oakland (Mississipí)
 Oakland (Missouri)
 Oakland (Illinois)
 Oakland (Iowa)
 Oakland (Nebraska)
 Oakland (Nova Jersey)
 Oakland (Kentucky)
 Oakland (Oklahoma)
 Oakland (Oregon)
 Oakland (Comtat de Susquehanna), població de l'estat de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica.
 Oakland (Tennessee)
 Oakland Acres, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Oakland City, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Oakland Park, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Esport:
 Oakland Athletics, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat d'Oakland.
 Oakland Raiders, franquícia de futbol americà actualment establerta a Oakland, Califòrnia.